Terme grec ancien désignant des serpents géants dans la mythologie grecque, assimilés aux dragons
Drakôn, créature fantastique du jeu Magic: L'assemblée
DRAKON, langage algorithmique de programmation visuelle